

Patronyme 
 Charles E. Sexey, négociant anglais

Toponyme 
 Sexey-aux-Forges, commune française du département de Meurthe-et-Moselle
 Sexey-les-Bois, commune française du département de Meurthe-et-Moselle